

События 
 Война Редвальда и Эдвина с Этельфритом. Гибель Этельфрита. Объединение Дейры и Бернисии в королевство Нортумбрия.
 616—633 — Англосаксонский король Нортумбрии Эдвин (ок.585-633), сын Эллы, короля Дейры.
 Королём Кента становится Эабдальд
 616 (?) — Морская осада Фессалоники славянами.
 Полководец персов Шахин захватил и поработил Египет. Голод в Константинополе. Ираклий собрался бежать в Ливию, но народ воспротивился.
 Король лангобардов Адалоальд.

Скончались 
 24 февраля — Этельберт, король Кента

См. также